Het Engelse woord voor "koor";
Choir (Guy Sebastian), een muzieknummer uit 2019;
Choir (stad), de hoofdstad van de Mongoolse ajmag (provincie) Govĭsümber.